Jennifer, Jenny ou Jennie Lee fait référence à :

Personnalité 
 Jennie Lee, actrice américaine.
 Jennie Lee, actrice britannique.
 Jennie Lee, femme politique écossaise.
 Jennie Lee, danseuse américaine et légende du burlesque américain.
 , cavalière.
 Jennifer Lee, réalisatrice et scénariste américaine.
 , scientifique britannique.
 , investisseuse singapourienne.
 , mannequin américain.
 , journaliste américaine.

Autres 
 , chanson.
 , boulangerie américaine.
 Jennifer Lee, mieux connue sous son nom de scène Tokimonsta, productrice et disc-jockey américaine.

Voir aussi 
 Jennifer Worth, née Jennifer Lee, infirmière, sage-femme, musicienne et écrivain britannique.
 Jenny Lee Lindberg,  auteure-compositrice-interprète et musicienne américaine.
 , actrice britannique.
 , golfeuse anglaise.
 Jennifer Jason Leigh, née Jennifer Lee Morrow, actrice américaine.
 , joueuse de poker professionnelle.
 , personnalité de la télévision américaine.